

Biografia 
Monsignor Franziskus Eisenbach è nato a Strzelce Opolskie il 1º maggio 1943. Nel 1951 la sua famiglia si è trasferita a Neckarsteinach, nell'Odenwald.

Formazione e ministero sacerdotale 
Dopo il diploma, ha compiuto gli studi di filosofia e teologia per il sacerdozio.

Il 30 luglio 1967 è stato ordinato presbitero per la diocesi di Magonza da monsignor Hermann Volk. In seguito è stato vicario parrocchiale a Eisenbach dal 1968 al 1971 e segretario del vescovo Hermann Volk dal 1971 al 1975. Ha quindi ripreso gli studi e nel 1981 ha conseguito il dottorato in teologia all'Università di Friburgo in Brisgovia con un elaborato intitolato "La presenza di Cristo nel culto. Studi sistematici sulla costituzione liturgica del Concilio Vaticano II" e con relatore Karl Lehmann. Nell'ottobre del 1980 è stato nominato capo della casa di ritiri della diocesi di Magonza a Dieburg, nonché capo dell'ufficio diocesano della Chiesa di Magonza.

Ministero episcopale 
Il 17 marzo 1988 papa Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo ausiliare di Magonza e titolare di Sigo. Ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 24 aprile successivo nel duomo di Magonza dal vescovo di Magonza Karl Lehmann, coconsacranti il cardinale Hermann Volk, vescovo emerito della stessa diocesi, e l'ausiliare Wolfgang Rolly.

Monsignor Eisenbach è stato incaricato di istituire e dirigere l'Istituto per l'assistenza spirituale del personale della pastorale. È stato anche responsabile dell'Ordo virginum.

Nel 2000 è stato accusato dalla professoressa Änne Bäumer di aver compiuto un atto di abuso sessuale e un esorcismo durante una consulenza pastorale e lo ha denunciato. La diocesi ha negato l'esorcismo ma ha ammesso che monsignor Eisenbach aveva praticato "le preghiere di guarigione e liberazione". Nell'aprile del 2001 il pubblico ministero di Magonza ha archiviato le indagini per mancanza di prove. Nel novembre dello stesso anno una causa intentata dalla querelante presso l'Alta corte regionale di Coblenza è stata archiviata. Un'inchiesta preliminare della Santa Sede intentata con l'accusa di violazione del sigillo sacramentale non ha portato ad alcun procedimento ecclesiastico.

Nonostante l'archiviazione dei procedimenti a suo carico, il 16 aprile 2002 papa Giovanni Paolo II ha accettato la sua rinuncia all'incarico. Monsignor Eisenbach l'aveva presentata dopo una conversazione con l'allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede Joseph Ratzinger "per il bene della Chiesa e la chiarezza della sua testimonianza".

Dal dicembre del 2002 al 2011 è stato parroco della parrocchia della Santa Croce a Bad Wimpfen. Da novembre del 2011 è stato vicario parrocchiale e si è ritirato nel maggio del 2013.

Opere 
 Die Gegenwart Jesu Christi im Gottesdienst : Systematische Studien zur Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen Konzils, Diss., Univ. Freiburg, 1982
 Zur Bedeutung der Mitgliedschaft im Malteser-Orden für das persönliche religiöse Leben, Genossenschaft der Rheinisch-Westfälischen Malteser-Devotionsritter e.V. und Verein Schlesischer Malteser-Ritter, 1984
 All meine Wege sind dir vertraut. Gedanken für den Tag., Verlag M. Grünewald, Mainz, 2000 ISBN 3786713774
 2000 - Das Gnadenjahr des Herrn, Johannes-Verlag Leutesdorf / Kath. Schriften-Mission, 2000. ISBN 3-7794-1445-7
 Eucharistie und Exerzitienweg: Das Leben feiern und gestalten, Echter Verlag, 2015 ISBN 342906239X, 9783429062392
 Tod, wo ist dein Sieg?, Deutsche Nationalbibliothek, 2019

Genealogia episcopale 
La genealogia episcopale è:
 Cardinale Scipione Rebiba
 Cardinale Giulio Antonio Santori
 Cardinale Girolamo Bernerio, O.P.
 Arcivescovo Galeazzo Sanvitale
 Cardinale Ludovico Ludovisi
 Cardinale Luigi Caetani
 Cardinale Ulderico Carpegna
 Cardinale Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni
 Papa Benedetto XIII
 Papa Benedetto XIV
 Papa Clemente XIII
 Cardinale Marcantonio Colonna
 Cardinale Giacinto Sigismondo Gerdil, B.
 Cardinale Giulio Maria della Somaglia
 Cardinale Carlo Odescalchi, S.I.
 Vescovo Eugène de Mazenod, O.M.I.
 Cardinale Joseph Hippolyte Guibert, O.M.I.
 Cardinale François-Marie-Benjamin Richard de la Vergne
 Cardinale Pietro Gasparri
 Arcivescovo Cesare Orsenigo
 Cardinale Josef Frings
 Arcivescovo Wendelin Rauch
 Arcivescovo Eugen Viktor Paul Seiterich
 Arcivescovo Hermann Josef Schäufele
 Cardinale Hermann Volk
 Vescovo Karl Lehmann
 Vescovo Franziskus Eisenbach

Note

Collegamenti esterni 
 
 Breve biografia sul sito della diocesi di Magonza.